

Musica 
 Sailing – singolo dei The Sutherland Brothers del 1972
 Sailing – singolo di Rod Stewart del 1975
 Sailin' – album in studio di Kim Carnes del 1976
 Sailing – singolo di Christopher Cross del 1980
 Sailing – singolo degli AAA del 2012
 Sailing (0805) – singolo delle Girls' Generation del 2016
 Sailing – album in studio degli Akdong Musician del 2019

Altro 
 Sailing – videogioco del 1987
 Sailing Channel – emittente televisiva tematica italiana, rinominata "Yacht & Sail" nel 2007